Нововведення, Новація ( — зміна, оновлення) у техніці — це результат практичного освоєння нового, ефективність чого оцінюється економічним, соціальним та ін. ефектом. Див. також Винахід.

 Новація у цивільному праві — угода про заміну одного зобов'язання іншим, яка приводить до припинення існуючого між сторонами зобов'язання й виникнення на його основі нового.
 Новація — продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат фундаментальних, прикладних чи експериментальних досліджень у будь-якій сфері людської діяльності, спрямований на підвищення її ефективності.

Джерела 
 
 Словник

Посилання 
 Новація  // 

Інноваційна діяльність
Право